
Nastro di Möbius – varietà topologica con una sola faccia e un solo bordo definita da August Ferdinand Möbius

Astronomia 
 28516 Möbius – asteroide della fascia principale
 Cratere Möbius – cratere lunare

Cinema 
 Moebius – film del 1996 diretto da Gustavo Mosquera
 Möbius – cortometraggio del 2011 diretto da Vincent Laforet
 Möbius – film del 2013 diretto da Éric Rochant
 Moebius – film del 2013 diretto da Kim Ki-duk

Persone 
 Moebius – autore di fumetti francese
 August Ferdinand Möbius – astronomo e matematico tedesco
 Dieter Moebius – musicista svizzero
 Paul Julius Möbius – scienziato e neurologo tedesco

Videogiochi 
 Moebius: Empire Rising – avventura grafica del 2014
 Moebius: The Orb of Celestial Harmony – videogioco del 1987
 Moebius – personaggio dei videogiochi Legacy of Kain

Altro 
 Möbius – sistema operativo
 Moebius – rivista scientifica on line
 Moebius – episodio in due parti della ottava stagione di Stargate SG-1
Mobius M. Mobius – personaggio immaginario dei fumetti Marvel Comics
'''Moebius (lubrificanti) - lubrificanti per orologeria